Aphneopini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Aphneopini
 Gênero Aphneope
 Gênero Calaphneope
 Gênero Gnomodes
 Gênero Zoedia
 Gênero Zorion

Aphneopini
Aphneopini